Mischief Night (2006), filme 
 Mischief Night (2013), filme de terror e suspense
 Mischief Night (2014), filme de terror e suspense